The Danger Girl é um filme mudo norte-americano de 1916, do gênero comédia, dirigido por Clarence G. Badger e estrelado por Gloria Swanson.

Elenco 
Gloria Swanson
Bobby Vernon
Helen Bray
Myrtle Lind
Reggie Morris
A. Edward Sutherland

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1916
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Clarence G. Badger
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Curtas-metragens em língua inglesa